Вике́нтий Палло́тти (также Винцент или Винченцо; ); ) — католический святой, основатель конгрегации паллотинов.

Биография 
Викентий Паллотти родился в Риме в знатной семье. Получил хорошее образование, в 1820 году он был рукоположен в священники и продолжил образование в области богословия, получив по окончании занятий звание профессора теологии. С 1834 года Палотти занимал пост ректора церкви Санто-Спирито-деи-Наполетани.

Однако он полагал, что его истинное призвание лежит в области помощи нуждающимся и миссии среди малообеспеченных слоёв населения. Вместе с несколькими единомышленниками он начал деятельность по проповеди Евангелия и помощи людям в самых неблагополучных районах Рима.

В 1835 году он основал Общество католического апостольства, а в 1848 году женскую ветвь конгрегации. В качестве трёх задач новых обществ Викентий Паллотти поставил: обращение неверующих, оживление духовной жизни и благотворительность в адрес малоимущих. К работе под эгидой Обществ кроме священников и монахов активно привлекались и миряне. После смерти Викентия Палотти, основанные им конгрегации стали известны по имени основателя, как паллоттинов и паллоттинок.

Викентий Палотти скончался 22 января 1850 года. Мощи святого хранятся в саркофаге в римской церкви Сан-Сальваторе-ин-Онда.

Почитание 
Викентий Палотти был беатифицирован 22 января 1950 года Пием XII, а канонизирован 20 января 1963 года папой Иоанном XXIII.

День памяти — 22 января.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном XXIII

Примечания

Литература 
 Католическая энциклопедия. Изд. францисканцев. Т.3. М.:2007

Ссылки 

 Католическая энциклопедия  
 Биография святого на сайте паллоттинцев 
 Индекс святых. Св. Викентий Палотти 

Паллотинцы
Католические святые
Святые Италии
Христианские святые XIX века
Основатели монашеских орденов
Канонизированные в XX веке
Канонизированные Иоанном XXIII